Roger er et maskulint fornavn og et efternavn; Se venligst denne artikel for alle mennesker og dyr, ægte eller fiktive, med det navn.

Roger kan også henvise til:

 Roger (radiokommunikation), et engelsk ekspeditionsord, der bruges i opkaldsprocedure til at betyde "meldingen er modtaget og forstået"
 Roger (bil), en bil fra 1920'erne
 Roger (tv-serie), et pakistansk tv-show

Se også 

 Rogers (flertydig)
 Rodger, et efternavn og fornavn
 King Roger, en polsk opera fra 1926